Mundt est un patronyme porté notamment par :
 Emilie Mundt (1842-1922), une peintre danoise ;
Maximilian Mundt (1996-), un acteur allemand ;
 Wilhelm Mundt (1959-), un sculpteur allemand.